RTG steht für:
 Radioisotope Thermoelectric Generator, eine Radionuklidbatterie
 SNCF RTG (Rame à Turbine à Gaz), ein französischer Hochgeschwindigkeitszug mit Gasturbinenantrieb
 RegioTram Gesellschaft, ein hessisches Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Reichstagsgebäude
 Reinhold-Tüxen-Gesellschaft
 Retargetable graphics, eine AmigaOS-API
 REWE Touristik Gesellschaft mbH
 Rubber Tyred Gantry, gummibereifter Portalkran, siehe Portalkran#Sonderformen
 Städtisches Rurtalgymnasium Düren
 Research Training Group der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Graduiertenkolleg; als IRTG: International Research Training Group)
 Retail Trade Group, Joint Venture von sechs Handelsunternehmen im Lebensmittelbereich
 Flughafen Frans Sales Lega (IATA-Code), Flughafen von Ruteng, Indonesien

Abkürzung